Ива́н Ко́нонов:
 Кононов, Иван Алексеевич — московский купец 1-й гильдии, староста храма Христа Спасителя.
 Кононов, Иван Анатольевич (1885—1959) — вице-адмирал Российской империи.
 Кононов, Иван Арсеньевич (род. 1953) — советский и российский тележурналист, режиссёр и продюсер.
 Кононов, Иван Васильевич (1899—1960) — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск.
 Кононов, Иван Никитич (1900—1967) — генерал-майор Вооружённых Сил Комитета освобождения народов России.
 Кононов, Иван Семенович (1939—2020) — советский и российский учёный.